Schweiker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Christian Schweiker, deutscher Cellist und Hochschullehrer an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Aachen
 Mark S. Schweiker (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Richard Schweiker (1926–2015), US-amerikanischer Senator (Pennsylvania)
 Wilhelm Jakob Schweiker (1859–1927), schwäbischer Heimatforscher

Siehe auch:
 Schweicker
 Schweigger
 Schweiger